Олонецкий поход — может означать следующие понятия:
 Олонецкий поход (1581) — поход в феврале 1581 г. в ходе Ливонской войны на Олонецкий перешеек шведского двухтысячного отряда под командованием Класа Флеминга, разорившего и уничтожившего многие населенные пункты, в том числе, Александро-Свирский монастырь; в результате, против захватчиков поднялось крестьянское население и началась партизанская война.
 Олонецкий поход (1918) — интервенция Финляндии в апреле 1918 года на территорию Советской России (восток Олонецкой губернии), в результате которой на занятых территориях создано марионеточное Олонецкое правительство.
 Олонецкий поход (1919) — наступление в апреле — июле 1919 года Олонецкой добровольческой армии — вооружённых сил Олонецкого правительства, результатом которого стало сокрушительное поражение (см. Видлицкая операция).

Примечания 

Сражения по алфавиту